Amazon, mitologikus női néphez tartozó harcosnő,  görög történetírók szerint, a kis-ázsiai Pontoszban, illetve a kelet-európai pusztán, a Don mellékén éltek
 Amazon, Amazon.com, Amazon.de, internetes kereskedőcégek
 Amazon, a Marvel Comics egyik képregényhőse
 Amazon World Zoo, állatkert Angliában, Wight szigetén
 Amazon-trogon – a trogonalakúak (Trogoniformes) rendjébe tartozó madárfaj
 Amazon, Amazon-papagáj, Amazona, a papagájfélék (Psittacidae) családjában a valódi papagájformák (Psittacinae) alcsalád egyik neme mintegy 30–35 fajjal.
 Az Amazon (1993) amerikai-perui kalandfilm
 Amazon (1999) kanadai-német filmdráma
 Amazon (2000) francia-spanyol kalandfilm
 Amazon: Ügyvéd (2022) amerikai szuperhős sorozat